Вале́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 31 км на захід від Безансона, 50 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 245 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 652,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вале на сайті французького Національного інституту географії
 Вале на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вале на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вале на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона